humita (mineral), mineral de la classe dels nesosilicats
 humita (aliment), plat típic del Perú
 humita, nom que rep a Xile el corbatí